Příjmení McCandless nosí více významných osobností:

 Al McCandless (1927–2017) – americký politik
 Bruce McCandless (1937–2017) – americký důstojník a kosmonaut
 Christopher McCandless (1968–1992) – americký dobrodruh a tulák